53-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР. 
 53-я пехотная дивизия (Российская империя)
 53-я стрелковая дивизия (РККА), она же 53-я пограничная дивизия (Советская Россия)
 53-я стрелковая дивизия — сформирована в 1931 году

Дивизии ПВО
 53-я зенитная артиллерийская дивизия (СССР)

Ссылки 
 Справочник на сайте rkka.ru